Нога́ев (, ) — тюркская фамилия. Известные носители:

 Ногаев, Алан Сергеевич (род. 1987) — российский тхэквондист.
 Ногаев, Нурлан Аскарович (род. 1967) — казахстанский государственный деятель, аким Западно-Казахстанской области.
 Ногаев, Фёдор Дзабоевич (1930—2010) — советский фрезеровщик завода «Магнит», Герой Социалистического Труда.
 Ногаев, Харитон Константинович (род. 1960) — российский художник, заслуженный художник Республики Северная Осетия-Алания, академик Российской академии художеств (2012).